McLeod steht für:
 McLeod (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Clan MacLeod, schottischer Clan
 McLeod (Werkzeug), Werkzeug für die Waldbrandbekämpfung
 McLeod-Syndrom, medizinisches Syndrom
 McLeods Töchter, australische Fernsehserie
 McLeod (Einheit), Einheit des Gasdrucks

McLeod ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 McLeod (Texas) im Cass County
 McLeod (Montana) im Sweet Grass County
 McLeod (North Dakota) im Ransom County

geografischer Objekte:

 McLeod Hill, Hügel im Grahamland, Antarktika
 McLeod-Massiv, Massiv im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 McLeod-Nunatakker, Nunatakker im Enderbyland, Antarktika

 McLeod River, diverse Flüsse

Siehe auch:
 Macleod